Wassiljew, weibliche Form Wassiljewa, ist ein russischer Familienname.

Namensträger

A 
 Alexander Alexandrovich Vasiliev (1870–1953), russischer Byzantinist

 Andrei Alexandrowitsch Wassiljew (* 1962), sowjetisch-russischer Ruderer

B 
 Boris Alexejewitsch Wassiljew (1937–2000), sowjetischer Radrennfahrer
 Boris Lwowitsch Wassiljew (1924–2013), russischer Schriftsteller

D 
 Danil Wassiljew (* 2004), kasachischer Skispringer
 Darja Sergejewna Wassiljewa (* 1992), russische Handballspielerin

F

G 
 Gennadi Georgijewitsch Wassiljew (1940–2011), sowjetisch-russischer Bildhauer
 Gennadi Leonidowitsch Wassiljew (1940–1999), sowjetisch-russischer Regisseur und Drehbuchautor

I 

 Ilja Wladimirowitsch Wassiljew (* 1996), russischer Tennisspieler

J 
 Jegor Wassiljew (* 1997), russischer E-Sportler
 Jekaterina Sergejewna Wassiljewa (* 1986), russische Eiskunstläuferin
 Jekaterina Sergejewna Wassiljewa (Schauspielerin) (* 1945), sowjetisch-russische Schauspielerin
 Julija Olegowna Wassiljewa (* 1978), russische Synchronschwimmerin
 Juri Sergejewitsch Wassiljew (* 1929), sowjetisch-russischer Ingenieur und Universitätsrektor

K 
 Karina Wassiljewa (* 2004), kasachische Kugelstoßerin

L 
 Leonid Iokinfowitsch Wassiljew (1919–2002), russischer General 
 Leonid Leonidowitsch Wassiljew (1891–1966), russischer Physiologe und Parapsychologe

M 
 Margarita Andrejewna Wassiljewa (* 1991), russische Biathletin
 Maxym Wassiljew (* 1990), ukrainischer Radrennfahrer

N

O 
 Oleg Fjodorowitsch Wassiljew (1925–2017), russischer Hydrologe
 Oleg Kimowitsch Wassiljew (* 1959), russischer Eiskunstläufer
 Olga Jurjewna Wassiljewa (* 1960), sowjetisch-russische Kirchenhistorikerin, Hochschullehrerin und Politikerin

P 
 Pawel Nikolajewitsch Wassiljew (1910–1937), sowjetischer Schriftsteller

S 
 Sinaida Wassiljewa (1913–1999),  sowjetisch-weißrussische Ballerina und Lehrerin

U 
 Uljana Jurjewna Wassiljewa (* 1995), russische Curlerin

W 
 Wadim Wassiljew (* 1966), russischer Handballspieler
 Walentina Wassiljewa (* 1921), sowjetische Weitspringerin und Sprinterin

 Walerian Michailowitsch Wassiljew (1883–1961), russischer Sprachforscher

Siehe auch 
 Wassiljewo
 Wassilew
 Wassyliw

Familienname
Russischer Personenname